Остров Кинг:
 Кинг — остров в Беринговом море западнее Аляски.
 Кинг — остров у западного побережья Канады.
 Кинг — остров у северо-восточного побережья Австралии.
 Кинг — в месте соединения Гудзонова пролива и Моря Лабрадор.
 Кинг — остров в Бассовом проливе.
 Кинг-Кристиан — остров Канадского Арктического архипелага.